

Patronyme 

 René Descartes (1596 - 1650), homme de science et philosophe français, connu pour son Discours de la méthode (1637) ;
 Francine Descartes (1635-1640), sa fille naturelle.

La famille Descartes est une famille de noblesse parlementaire rennaise originaire du Poitou (ancienne paroisse de Poisay-le-Joly):

 Joachim Descartes (Châtellerault 1563 - Sucé-sur-Erdre 1640), conseiller au Parlement de Bretagne à partir du , père de Jeanne, Pierre, et René (nés de sa première femme Jeanne Brochard), et de Joachim II et Anne (de sa seconde femme Anne Morin).
 Jeanne Descartes (1590? - 1640).
 Pierre Descartes (1591 - 1660), frère aîné de René, conseiller au Parlement de Bretagne.
 Joachim III Descartes de Kerleau, fils aîné de Pierre, conseiller au parlement de Bretagne.
 Catherine Descartes (1637 – 1706), quatrième fille de Pierre Descartes, poétesse du .
 René Descartes (cf. supra)
 Joachim II Descartes de Chavagne (1602 - 1680), demi-frère des précédents, conseiller au Parlement de Bretagne.
 Joachim IV Descartes de Chavagne (1635 - 1718), fils du précédent, conseiller au Parlement de Bretagne.
 Philippe Descartes (1640 - 1716), jésuite, professeur de mathématiques au collège de Rennes.
 Anne Descartes (née en 1611).

En 1900, il y avait 188 Descartes, majoritairement à Andrésy.

Toponyme 

 Descartes (anciennement La Haye-Descartes jusqu'en 1968), une commune française d'Indre-et-Loire, lieu de naissance du philosophe.
 Glacier Descartes, un glacier des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises.
 Lac Descartes, un lac formé par le retrait du glacier Descartes dans les îles Kerguelen.
 Descartes est un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Automobile 
 Automobiles Louis Descartes, une ancienne écurie de course automobile française,

Autres 

René Descartes a donné son nom à de très nombreux lieux et objets, tels que :
 l’université Paris Descartes, à Paris (France), qui comprend la faculté de médecine Paris Descartes ;
 le lycée Descartes, à Tours (France) ;
 le lycée français Descartes, à Rabat (Maroc) ;
 le lycée français René-Descartes, à Kinshasa (République démocratique du Congo);
 le lycée français René-Descartes, à Phnom Penh (Cambodge).
 les Éditions Descartes, éditeur de jeux de plateau et de jeux de rôle (passé en 2004 dans le giron d’Asmodée Éditions) ;
 le croiseur Descartes de la marine nationale française en service de 1896 à 1920 et l'un des deux croiseurs de la classe Descartes ;
 le René Descartes, un navire câblier français armé par France Télécom Marine ;
 Rue Descartes, une revue francophone de philosophie (depuis 1991) ;
 le billet 100 francs Descartes (1942-1944).